Hans Massaquoi – giornalista e scrittore tedesco naturalizzato statunitense
 Jonathan Massaquoi – giocatore liberiano di football americano
 Siaka Massaquoi – considerato fondatore della casa regnante dei Massaquoi e del regno dei Gallina, l'unico in Africa ad avere una corona disegnata secondo modelli europei